Мезинец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мезинец — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мезинец — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.